

Anno 
 1966 – (MCMLXVI in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1966 a.C.

Matematica 
 1966 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1966 Tristan – asteroide della fascia principale del sistema solare.